Главный механик — высшая должность ответственного за механическое оборудование инженера:
 главный механик — ответственный за механическое оборудование на железной дороге, конструктор локомотивов.
 главный механик — ответственный за механическое оборудование на флоте.